Bilaspur może dotyczyć:
 Bilaspur – miasto w środkowych Indiach w stanie Chhattisgarh
 Bilaspur – miasto w północnych Indiach w stanie Himachal Pradesh
 Bilaspur – miasto w północnych Indiach w stanie Haryana
 Bilaspur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh (dystrykt Gautam Budh Nagar)
 Bilaspur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh (dystrykt Rampur)
 Bilaspur – dystrykt w środkowych Indiach w stanie Chhattisgarh
 Bilaspur – dystrykt w północnych Indiach w stanie Himachal Pradesh

Zobacz też 
 Rampur Bilaspur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu  w strefie Mahakali w dystrykcie Kanchanpur